Lelio Brancaccio (1537-1599) – arcivescovo italiano
 Lelio Brancaccio (ca. 1560-1637) – militare e politico italiano